Cienfuegos má několik významů:

 Cienfuegos (město) – kubánské město
 Cienfuegos (provincie) – kubánská provincie
 Bahía de Cienfuegos – zátoka Cienfuegos 

 Camilo Cienfuegos – významný kubánský revolucionář